Валида́ция (от  – «здоровый, крепкий, сильный») в технике или в системе менеджмента качества — доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены.

Разница между валидацией и верификацией 
Верификация — обычно внутренний процесс управления качеством, обеспечивающий согласие с правилами, стандартами или спецификацией. Простой способ запомнить разницу между валидацией и верификацией заключается в том, что валидация подтверждает, что «вы создали правильный продукт», а верификация подтверждает, что «вы создали продукт таким, каким и намеревались его сделать».

Пример: предприятие выпускает трубы, предназначенные для закладки в землю, в соответствии с некоторыми Техническими условиями. Продукция этим условиям соответствует, но поступил заказ, предполагающий укладку труб по дну моря. Могут ли трубы, предназначенные для укладки в землю, быть уложены по дну моря? Именно валидация и дает ответ на этот вопрос.

Можно видеть, что еще одно отличие состоит в том, что верификация производится всегда, а вот необходимость в валидации может отсутствовать. Она появляется только тогда, когда возникают сомнения в безопасности и возможности использования продукта по назначению.

Таким образом, можно констатировать следующее:
 верификация — проводится практически всегда, выполняется методом проверки характеристик продукции с заданными требованиями, результатом является вывод о соответствии продукции заданным требованиям.
 валидация — проводится при необходимости, выполняется методом анализа заданных условий применения и оценки соответствия характеристик продукции этим требованиям, результатом является вывод о безопасности и возможности использования продукции.

Примечания

См. также 
 Валидация ( – годность, обладание юридической силой) в праве — процесс утверждения, удо­сто­ве­ре­ния, легализации (консульской легализации), легитимации, апробации, ратификации, имплементации, конфирмации (приобретение законности, юридической силы, действительности / действенности, введение в действие).
 Валидность
 Бонитировка
 Атрибуция (значения)
 Апробация
 Аутентичность
 Сертификация
 Стандартизация

Менеджмент
Системная инженерия
Управление предприятием
Управление качеством